

Toponyme 
 Brannens, une commune française de Gironde

Patronyme 
 Florent Brannens, violoniste français
 Sarah Brannens, actrice française

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme